Lycastoides alticola är en ringmaskart som beskrevs av Johnson 1903. Lycastoides alticola ingår i släktet Lycastoides och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
alticola